Ordinul de Onoare a fost instituit de Parlamentul Republicii Moldova în anul 2002 și este o înaltă distincție de stat din Republica Moldova, care se decernează prin decret prezidențial. Cu Ordinul de Onoare pot fi distinse atât persoane fizice, cât și organizații, instituții, colective de muncă.

Ca valoare distinctivă civilă, Ordinul de Onoare este situat pe poziția următoare Ordinului „Bogdan Întemeietorul”, și înainte de Ordinului „Gloria Muncii”, fiind a cincea distincție de stat din Republica Moldova.

Ordinul de Onoare se conferă:
pentru contribuție meritorie la consolidarea statalității, la promovarea reformelor și a transformărilor democratice;
pentru activitate deosebit de rodnică în organele de stat și pe tărâm social;
pentru merite deosebite în dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre Republica Moldova și alte state, pentru contribuție remarcabilă la integrarea republicii în structurile internaționale;
pentru activitate intensă de pacificare;
în semn de apreciere pentru activitatea de binefacere și sponsorizare, pentru susținerea în permanență a acțiunilor social-umanitare.

Descriere
Ordinul de Onoare se confecționează din tombac, reprezentând o stea puțin convexă, poleită cu aur, cu opt colțuri, formată din fascicule din cinci raze divergente șlefuite în fațete.

Peste steaua de bază este amplasată o altă stea, care constă din fascicule din trei raze în relief, suflate cu argint, raza din centru fiind decorată cu granule. În centrul ordinului, în câmp emailat albastru, se află imaginea în relief, poleită cu aur, a Stemei de Stat a Republicii Moldova. Stema este înconjurată de o cunună din două ramuri de palmier, suflate cu argint. Diametrul ordinului este de 45 mm.

Ordinul are pe revers un ac de siguranță cu care se prinde de haină.

Cavaleri ai ordinului

Anii 2000

2003 
decorați de Vladimir Voronin

Maria Ungureanu (comuna Căpriana, județul Chișinău)
Zinaida Grecianîi, ministru al finanțelor
Alexandru Grosu, prim-vicepreședinte al Companiei „Teleradio-Moldova”, director general al Televiziunii
Elena Cerescu, regizor în Departamentul „Actualități TV” al Companiei „Teleradio-Moldova”
protoiereul Vasile Garbuz, paroh al Bisericii „Sfântul Ioan Teologul” din satul Peresecina, Orhei
Valeriu Loghin, director general al Stațiunii Turistice „Satul Moldovenesc”, Criuleni
Mihail Kodin, vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale din Federația Rusă
Valentina Silantieva, copreședinte al Asociației de Femei a Confederației Sindicatelor Libere din Republica Moldova „Solidaritate”
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova
Pamela Hyde Smith, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Alexei Tulbure, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei

2004 
Valeri Garev, consilier în Consiliul municipal Chișinău
Vasile Dobîndă, șef de secție la Cancelaria de Stat
Isaac Bersuker, academician al Academiei de Științe a Moldovei
, coordonator special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est
Mihail Mocan, președinte al Uniunii Veteranilor Războiului din Afganistan
Dimitrios Zissis, director general al Societății pe Acțiuni „Kentford Capital Corporation”
Ivan Stomatov, președinte al Consiliului Decanilor de Vîrstă din municipiul Comrat
Iosif Func, Antrenor Emerit de dame din Republica Moldova
Vladimir Voițehovici, conferențiar universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vladimir Dragomir, președinte al Comisiei pentru cultură, știință, învățămînt, tineret și mijloace de informare în masă a Parlamentului
Michael Zickerick, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova
Victor Andrușciac, vicepreședinte al Comisiei pentru politică externă a Parlamentului
Victor Basov, șef adjunct de direcție la Ministerul Apărării
, președinte al , Republica Belarus
, președinte al , Ucraina
Nicolai Guțul, președinte al Cârmuirii Organizației pentru Apărarea Drepturilor Slavilor „VECE” din Republica Moldova
Aleksandr Primasiuk, maistru la Societatea pe Acțiuni „Головинский карьер «Гранит»”, regiunea Jitomir, Ucraina
, guvernator al regiunii Tula, Federația Rusă
, arhitect principal al Complexului Memorial „Capul de Pod - Șerpeni”
Semion Odainic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici
Gheorghe Postovanu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici
Nadejda Hîncu, director general al Societății pe Acțiuni „ORLACT”, orașul Orhei
Ivan Ostaficiuc, primar al orașului Cupcini, raionul Edineț
Ivan Zabunov, președinte al Societății Bulgare „Renaștere”
Mihail Railean, președinte al Consiliului Veteranilor Organelor Afacerilor Interne
Gheorghe Munteanu, membru al Uniunii Artiștilor Plastici
Ninel Kamenev, conducător artistic al Teatrului Dramatic Rus de Stat „A. P. Cehov”
Andrei Coman, director al Întreprinderii Mixte Moldo-Germane Baza Comercială „Grisan Hamb” S.A.
Voldamar Kiisvik, membru al Consiliului de administrație al Societății pe Acțiuni „Moldova-gaz”

2005 
Ecaterina Buzilă, fost pedagog la Școala Medie Rusă din satul Copanca, raionul Căușeni
Leonid Manea, președinte al Confederației Sindicatelor Libere „Solidaritate”
Zdenek Zbytek, președinte al Consiliului de Administrație al Societății pe Acțiuni „Ceska Vychodni”
Ștefan Caranfil, director artistic și dirijor al Corului Popular „Semănătorul” din satul Biești, raionul Orhei
Teodor Roșca, duhovnic la Mănăstirea „Sfântul Mare Muceniuc Teodor Tiron”, municipiul Chișinău
Ludmila Lașcionova, președinte al Cârmuirii Comunității Ruse din Republica Moldova
Gheorghe Ivanov, conducător artistic al Ansamblului de Muzică și Dansuri „Veselia”, municipiul Chișinău
Gheorghi Stepanov
Grigore Eremei
Piotr Opareniuc
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova
Vladimir Secrieru, maistru la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură Comrat
Charles Tom Owens, președinte al Fundației de Cercetare și Dezvoltare Civilă (CRDF)
Xu Zhongkai, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova
Vasile Procopișin, decan la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Constantin Țîbîrnă, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Evgheni Ekov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova
, secretar general al Federației de Șah a Republicii Moldova
Kishichiro Amae, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova
Veaceslav Iordan, vicedirector general al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”
Andrei Ciupov, reprezentant al Agenției Internaționale pentru Energia Atomică (AIEA) în Republica Moldova
Yaakov Tichman, director general al Întreprinderii Mixte „Efes Vitanta Moldova Brewery” S.A.
Nina Malcova, secretar al Consiliului Veteranilor Aviației Civile

2006 
Nicolae Vîlcu, director general al Serviciului Vamal
Ion Vasilati, judecător la Curtea Constituțională
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Nicolae Ciornîi, președinte de onoare al FC Zimbru
Vasile Colța, director pentru sport al Federației de Judo din Republica Moldova
Ionel Haiduc, președinte al Academiei Române
, director al  din Federația Rusă
Janusz Lipkowski, vicepreședinte al Academiei de Științe a Poloniei
William Hill, șef al Misiunii OSCE în Republica Moldova
Anton Miron, deputat în Parlament
Anatoli Petrovski, director general al Corporației Textile „Krosno” din Tiumen, Federația Rusă
Vasile Ursu, primar general interimar al municipiului Chișinău
Vladimir Philipov, Reprezentant Special al  al Consiliului Europei în Republica Moldova
Tatiana Anodina, președinte al Comitetului Aeronautic Interstatal
Sandor Robel, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Ungare în Republica Moldova

2007 
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Israel în Republica Moldova
Edmond Pamboukjian, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova
Dumitru Diacov, membru al Biroului Permanent al Parlamentului
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova
, președinte al  de pe lângă Consiliul Șefilor de Guvern din Statele Membre ale CSI
Wolfgang Lerke, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova
Vladimir Baldovici, director general al Agenției Construcții și Dezvoltare a Teritoriului
Constantin Starîș, director al Reprezentanței Naționale a  în Republica Moldova
Petru Griciuc, consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele complexului agroindustrial și ale administrației publice
Georg Sporschill, președinte al Asociației de Caritate „Concordia”

2008 
Rita Țvic, director general al Agenției de Știri „Novosti-Moldova”
Vasile Babuc, șef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mihaly Bayer, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Ungare în Republica Moldova
Iuri Eliseev, președinte al Consiliului de directori la Uzina „Topaz” S.A.
Avigdor Liberman, președinte al Grupului parlamentar Israel-Moldova
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Iuri Tișcenco, redactor-șef al ziarului „Nezavisimaia Moldova”
Serhii Pirojkov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în Republica Moldova
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova
Oleg Babenco, rector al Universității Slavone
Victor Stepaniuc, viceprim-ministru
Serghei Tomșa, prim-șef adjunct al Serviciului de întreținere a căii, Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova”
, guvernator al regiunii Volgograd
Victor Cerevatîi, președinte al raionului Briceni
Grigore Policinschi, președinte al raionului Dubăsari
Petru Caduc, antrenor al Lotului Național la pugilism
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova
Ray Virgilio Torres Flores, Reprezentant al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) în Moldova
Zinaida Chistruga, director general al Camerei de Licențiere a Republicii Moldova
Evghenii Parhaev, director al Întreprinderii pentru Producerea Obiectelor de Cult „Sofrino” a Bisericii Ortodoxe Ruse
arhimandritul Siluan (Marin Șalari), stareț al Mănăstirii „Nașterea Maicii Domnului” din satul Curchi
Vladimir Suetnov, președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Comerciale „Banca Socială” S.A.
, președinte al Consiliului de Conducere al Concernului „Strabag”, președinte al Fundației de Caritate a Familiei Haselsteiner, președinte al Consiliului de Supraveghere al Asociației de Caritate „Concordia”

2009 
Serghei Afanasenco, președinte al Asociației „Invasport”
, comandant al  a Statului Carolina de Nord (SUA)
Mihail Dolgan, academician, cercetător științific principal la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei
Vasilii Sakovici, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în Republica Moldova
Leonid Babivschii, pilot al aeronavei SAAB-2000 a Companiei Aeriene „Carpatair” SA în situația excepțională apărută în timpul efectuării cursei aeriene Chișinău–Timișoara
Iurie Oleacov, pilot
Michel Platini, președinte al Uniunii Asociațiilor Europene de Fotbal (UEFA)
, Secretar General al Consiliului Europei
Svetlana Mihailescu, director adjunct al Liceului Teoretic „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din municipiul Chișinău
Mark Tkaciuk, ex-consilier al Președintelui Republicii Moldova în problemele politice
Fiodor Capațina, președinte al Asociației Obștești „Societatea Cernobîl din Moldova”
Andrei Carpenco, alpinist
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Lituania în Republica Moldova
, vicepreședinte al 
Viktor Kudreavțev, procuror general adjunct al Ucrainei
Oleg Podolko, director general al Instituției Federale de Stat „Mar'ino”, Federația Rusă
, secretar al Comisiei Europeane pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția)
, consultant științific la 
Prea Sfințitul Marchel (Nicolai Mihăescu), Episcop de Bălți și Fălești
, vicepreședinte al Cîrmuirii Societății pe Acțiuni Deschise „Gazprom” din Federația Rusă
Mircea Bologa, consultant științific la Instituția Publice „Enciclopedia Moldovei”
Ivan Jarcuțchi, consultant științific la Instituția Publice „Enciclopedia Moldovei”
Constantin Manolache, director al Instituției Publice „Enciclopedia Moldovei”
decorați de Mihai Ghimpu

Nikolai Iliev, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova
Cesare de Montis, șef al Delegației Comisiei Europene în Republica Moldova
Krzysztof Suprowicz, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polonia în Republica Moldova
Alecu Reniță, președinte al Mișcării Ecologiste din Moldova, director al Publicației Periodice „Natura”
Alexandr Oleinic, ministru al tehnologiilor informaționale și comunicațiilor
Petr Kypr, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în Republica Moldova
Andrei Ursu, academician, șef de laborator la Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei
William Michael Pruzensky, președinte al Parteneriatului Internațional pentru Dezvoltare Umană, SUA
Nicolae Dabija, redactor-șef al săptămânalului „Literatura și Arta”
Grigore Belostecinic, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova
Mihail Curagău, actor la Teatrul Municipal „Satiricus Ion Luca Caragiale”
Tudor Țărnă, director general al Centrului de Cultură și Artă „Ginta Latină”
Dan-Gheorghe Dungaciu, profesor universitar, Universitatea din București
Veaceslav Țîbuleac, director al Postului de Radio “Vocea Basarabiei”

Anii 2010

2010 
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova
Serafim Urechean, prim-vicepreședinte al Parlamentului
, coregraf al 
, conducător artistic al Baletului Național Georgian „Sukhishvili”
Mihail Cotorobai, judecător demisionat al Curții Constituționale
Nicolae Osmochescu, judecător demisionat al Curții Constituționale
Gheorghe Susarenco, judecător demisionat al Curții Constituționale
Pavel Cebanu, președinte al Federației Moldovenești de Fotbal
Nichita Smochină (post-mortem)
Nicolae Busuioc, scriitor (România)
Claudia Balaban, director general al Bibliotecii Naționale pentru Copii „Ion Creangă”
Isae Cârmu, pictor
Eugen Holban, publicist (Republica Franceză)
Mats Åberg, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica Moldova
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Austria în Republica Moldova
Veaceslav Untilă, membru al Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului
Mihai Ciobanu, director al Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, Chișinău
Eudochia Magdei, șefă de secție la Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coțaga”
Adrian Tănase, șef al Centrului de Hemodializă și Transplant Renal al Spitalului Clinic Republican
Eremei Zota, șef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Ioan Paulencu, Artist al Poporului
Veronique North-Minca, Secretar I al Ambasadei Republicii Franceze în Republica Moldova
Ion Josan, profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Sepp Blatter, președintele Federației Internaționale de Fotbal
Stepan Kuroglo, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Comrat
Ion Anton
Alexandru Donos
Ana Bantoș
Alexei Rău
Tudor Colac, șef de sector la Institutul de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei
Anatolie Ciobanu, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei
Ion Teleman, director al Muzeului de Istorie și Etnografie din satul Iurceni, raionul Nisporeni
Înalt Prea Sfinția Sa Casian, Arhiepiscop al Dunării de Jos (Costică Crăciun)
Înalt Prea Sfinția Sa Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor (Petru Păduraru)
Laurențiu Calmuțchi, rector la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)
Mitrofan Cioban, profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)
Vladimir Hotineanu, ministru al sănătății
Leonid Bujor, ministru al educației
Boris Vasiliev, profesor pensionat, satul Sărătenii Vechi, raionul Telenești
Titus Jucov, director artistic și regizor al Teatrului Republican de Păpuși „Licurici”
Pavel Proca, secretar literar la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți
Ion Gajim, profesor universitar la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Ala Mîndîcanu, președinte al Comunității Moldovenilor din Quebec, Canada
Iulian Filip, scriitor
Ion Gheorghiță (post-mortem), scriitor
Ion Proca, scriitor
Vasile Romanciuc, scriitor
Efim Tarlapan, scriitor
Alexandru Arseni, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
Raisa Botezatu, vicepreședinte al Curții Supreme de Justiție
Gheorghe Chibac, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
Boris Negru, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
Anatol Răcilă, director general al Teatrului Național de Stat „Vasile Alecsandri” din Bălți
Fiodor Angheli
Anatolie Jar, dirijor al Capelei Corale Academice „Doina”
Veaceslav Țernă, director al Direcției generale transport public și căi de comunicație a Consiliului Municipal Chișinău
Nicolae Chicuș, rector la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Alexandru Dorogan, director al Radio Moldova
Nina Doni, actriță în Teatrul Republican „Luceafărul”
Valentina Izbeșciuc, actriță în Teatrul Republican „Luceafărul”
Nina Vodă, actriță  în Teatrul Republican „Luceafărul”
Vladimir Zaiciuc, actor în Teatrul Republican „Luceafărul”
Paulina Zavtonii, actriță în Teatrul Republican „Luceafărul”
Gheorghe Cimpoieș, rector al Universității Agrare de Stat din Moldova
Valeriu Cosarciuc, ministru al agriculturii și industriei alimentare
Olga Bârlad, șef de direcție la Ministerul Culturii
Mihail Ghejenco, actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P. Cehov”
Alexei (Lică) Sainciuc, pictor
Melanie Marlett, manager de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova
Gheorghe Buzatu, cercetător științific principal la Centrul de Istorie și Civilizație Europeană al Filialei Iași a Academiei Române
Gheorghe Cojocaru, director al Institutului de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei
Ion Negrei, viceprim-ministru
Gheorghe Palade, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
Pavel Parasca, profesor universitar interimar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Ioan Aurel Pop, director al Centrului de Studii Transilvane al Academiei Române
Mihai Retegan, profesor universitar la Universitatea din București, România
Ion Șișcanu, profesor universitar la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
Mihail Tașcă, cercetător științific superior la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei
Anatolie Țăranu, cercetător științific coordonator la Institutul de Istorie, Stat și Drept al Academiei de Științe a Moldovei
Mihai Moroșanu
Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, municipiul Chișinău
Liceul Teoretic „Mihail Berezovschi”, municipiul Chișinău
Liceul Teoretic „Ion Creangă”, municipiul Chișinău
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, municipiul Chișinău
Liceul Teoretic „Spiru Haret”, municipiul Chișinău
Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, municipiul Chișinău

2011 
decorați de Marian Lupu

, Reprezentant Special al Uniunii Europene în Republica Moldova
Nicolae Antohi, invalid de gradul I din orașul Cahul
Vladimir Druc, regizor de film
Valentin Goga, director al Organizației Concertistice și de Impresariat „Moldova-Concert”
Dumitru Olărescu, scenarist de film
Antip Țarălungă, președinte al Uniunii Coregrafilor din Moldova
Eugeniu Șlopac, manager general, președinte al Consiliului de administrație al Companiei Internaționale de Asigurări „ASITO” S.A.
Mihail Magdei, viceministru al sănătății, medic-șef sanitar de stat al Republicii Moldova
Valentina Stratan, cercetător științific superior la Institutul Oncologic
Corpului Păcii SUA în Moldova
Asif Chaudhry, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Pierre Andrieu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova
Mihail Cibotaru, ex-redactor-șef al revistei „Moldova”
Lidia Belscaia, medic emerit
, guvernator al regiunii Tomsk, Federația Rusă
Aleksandr Majarov, viceguvernator al districtului autonom Iamalo-Nenețk, Federația Rusă
Viktor Ozerov, președinte de comitet al Consiliului Federației al Adunării Federale a Federației Ruse
Harald Berwanger, membru al Forumului Germano-Moldovenesc
, președinte al 
, președinte al Forumului Germano-Moldovenesc
Martin Sieg, director executiv al Forumului Germano-Moldovenesc
Vladimir Agachi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Gheorghe Amihalachioaie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Nicolae Andronic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Elena Balan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Vasile Basoc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Petru Bodorin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Petru Brașoveanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Grigore Bratunov, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Valeriu Bulgari, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Boris Carandiuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Petru Carauș, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Ivan Chior, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Gheorghe Cîrlan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Vasile Costov, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Valentin Cunev, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Andrei Diaconu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Lidia Dicusar, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Pavel Dubălari, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Gheorghe Efros, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Vasile Graf, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Gheorghe Gusac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Dumitru Holban, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Anatolie Ivanov, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Svetlana Mîslițchi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Tudor Nirean, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Valentin Oglinda, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Alexandr Ohotnicov, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Olga Ojoga, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Teodor Olaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Vladimir Pascaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Mihail Poiată, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Serghei Popa, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Dumitru Postovan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Nicolae Proca, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Alexandra Raiu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Vasili Sajin, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Elisei Secrieru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Vasile Șoimaru, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea (ordin retras în 2022 la solicitarea lui Șoimaru)
Tudor Țopa, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Anatolie Țurcan, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Ion Țurcanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Ion Ungureanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Vasile Vatamanu, deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a douăsprezecea
Gheorghe Ciobanu, director general al Centrului Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă
Valentina Buliga, ministru al muncii, protecției sociale și familiei
Preasfințitul Nicodim (Ioan Vulpe), Episcop de Edineț și Briceni
Academia de Studii Economice a Moldovei
Andrei Canschii, om în vârstă
Galina Ciubară, om în vârstă
Pavel Cojuhari, om în vârstă
Ecaterina Grosu, om în vârstă
, secretar de Stat al Carolinei de Nord, SUA
Alexandru Cojuhari, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
, Artist al Poporului din Rusia
, actriță
Liceul Teoretic „Sf. Kiril și Metodiu” din municipiul Chișinău
Fiodor Oboroc (orașul Dondușeni)
Ștefan Paniș, conducător al Societății cu Răspundere Limitată „Panclip”, raionul Florești
Tatiana Pavliuc, director al Agrofirmei „Plaiul Bîrlădean”, raionul Ocnița
Iurie Vrabie, președinte al Societății Comerciale „Prog-Agroter” S.R.L., raionul Ungheni
Ilia Vainrub, director general al Firmei de producție și comerț „Fortuna-Plus”, municipiul Chișinău
Eugenia Marin, director al Festivalului-concurs internațional de muzică ușoară „Două inimi gemene”
Ahmet Ferit Ülker, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia în Republica Moldova
Ecaterina Cazimirova-Constantinova, actriță de teatru și cinema
Alexei Potîngă (post-mortem), ex-director al Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova
Leonid Studin, fost asistent al regizorului de balet la Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău
Petru Axenti, director general al Societății pe Acțiuni „CET-Nord” din Bălți
Alexandru Chirpicenco, antrenor al Lotului Național Olimpic de Caiac-Canoe
Vasile Luca, antrenor-profesor la Liceul-Internat Republican cu Profil Sportiv
Larisa Popova, membru al Comitetului Național Olimpic
Mihail Dolma, șef de direcție la Ministerul Economiei
Serafim Terinte, președinte al Cooperativei de Producție „Oxentea-Service”, raionul Dubăsari

2012 
Vasile Ursachi, director al Societății cu Răspundere Limitată „Izlan-Agro”, raionul Fălești
Victor Savin, director al Spitalului Clinic Municipal nr. 1, Chișinău
Aleksandr Kovaliov, Președinte al Consiliului Asociației din Moscova a Organizațiilor de Veterani ai Războaielor Locale și Conflictelor Militare
Boris Paton, președinte al 
Adelgherii Liev, director al Centrului Medical de Reabilitare „Luci” din orașul Kislovodsk, Federația Rusă
Tamara Berzoi, mentor de dicție la Prime TV
Mihail Ursu, director general al Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală
Victor Țvircun, ex-Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, profesor universitar
Miltiadis Zahariadis, membru al Consiliului de administrație al Companiei „Lamda Development” SA, orașul Atena, Republica Elenă
Gheorghe Cucu, președinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
Dumitru Ursu, președinte al Asociației Băncilor din Republica Moldova
Preasfințitul Petru (Valerie Musteață), Episcop de Ungheni și Nisporeni
Petru Costin, colaborator științific la Centrul de Cultură și Istorie Militară
decorați de Nicolae Timofti

György Varga, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldova
Nicanor Solcan, președinte al Uniunii Inventatorilor și Raționalizatorilor „Inovatorul”
Andrei Fursenko, ex-președinte al părții ruse a Comisiei interguvernamentale moldo-ruse de cooperare economică
Gheorghe Verdeș, administrator al Societății cu Răspundere Limitată „Tavgam”, raionul Leova
Vladimir Florea, președinte al Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova
Ion Pleșca, președinte al Curții de Apel Chișinău
Feyruz Isayev, director al Societății cu Răspundere Limitată „Lukoil-Moldova”
Mircea Ciobanu, scriitor
Vitalie Ciobanu, scriitor
Emilian Galaicu-Păun, scriitor
Vasile Gârneț, scriitor
Irina Popa-Nechit, scriitor
Arcadie Suceveanu, scriitor
Nicolae Țâu, profesor universitar, doctor habilitat în economie
Victor Crăciun, cercetător eminescolog
Dimitrie Vatamaniuc, cercetător eminescolog
, membru al , Republica Elenă
Irina Loghin, interpretă de muzică populară (România)
, fondator și conducător al 
Vasile Marina, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova
Victor Popa, profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Petru Roșca, profesor universitar la Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Petru Ursache, judecător la Curtea Supremă de Justiție
Stefano De Leo, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Italiene în Republica Moldova
Întreprinderea de Stat „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne
Ismail Safi, membru al Comisiei pentru politică externă a Marii Adunări Populare a Turciei

2013 
Boris Gherasim, viceministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor
Victor Caun, profesor universitar la Academia de Studii Economice a Moldovei
Chiril Pulbere, șef al Departamentului juridic al Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA
Vasilisa Balan din orașul Căușeni, „pentru educarea a douăsprezece copii și crearea unei familii trainice de o înaltă ținută morală”
Carlos Carreiras, președinte al Camerei Municipale Cascais
Alexandre Faria, consilier în Camera Municipală Cascais
Tudor Rusu, redactor-șef al săptămânalului „Făclia”
Leonid Popescu, artist plastic
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova
, secretar general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor
Liceul Teoretic Mihai Eminescu din Bălți
Pieter Jan Wolthers, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova
Aurelian Dănilă, cercetător științific la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei
Victor Pușcaș, judecător demisionat la Curtea Constituțională
Dirk Schuebel, Șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
Vasile Vrancean, prim-prorector al Universității Agrare de Stat din Moldova
Valeriu Doagă, judecător la Curtea Supremă de Justiție
Elena Bontea, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova
Lidia Axionova, profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
, șef de catedră la Universitatea Liberă din Bruxelles, președinte de onoare al Societății de Neurochirurgie din Moldova
Norbert Beckmann-Dierkes, referent pentru Europa Centrală și de Est al Fundației „Konrad Adenauer” (RFG)
Ion Moldovanu, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

2014 
Georgi Panayotov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova
Gheorghe Postică, istoric, arheolog, viceministru al culturii
Aurel Grosu, vicedirector al Institutului de Cardiologie
Gunnar Wiegand, director în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă
Stefano Manservisi, director general al Directoratului pentru Afaceri Interne al Comisiei Europene
Luc Pierre Devigne, șef de departament al Directoratului General pentru Comerț al Comisiei Europene
, copreședinte al grupului politic de sprijin al Republicii Moldova în Congresul SUA
, copreședinte al grupului politic de sprijin al Republicii Moldova în Congresul SUA
Mihai Balan, director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova
Vasile Sturza, consilier al Președintelui Republicii Moldova
Valeriu Cebotari, manager al Întreprinderii Mixte „Badprim” SRL
Ion Geru, șef de laborator la Institutul de Chimie al Academiei de Științe
, guvernator al regiunii Lääne-Virumaa
, voievod al voievodatului Łódź
Tamás Aján, președinte al Federației Internaționale de Haltere
William Henry Moser, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
Titus Corlățean, ministru al afacerilor externe al României
, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe al Republicii Slovace
, ministru al afacerilor externe al Republicii Lituania
Radosław Sikorski, ministru al afacerilor externe al Republicii Polone
Oleg Bodrug, vicepreședinte al Parlamentului
Vasile Bumacov, ministru al agriculturii și industriei alimentare
Andrian Candu, viceprim-ministru, ministru al economiei
Vadim Cojocaru, deputat în Parlament
Andrei Usatîi, ministru al sănătății
Toichi Sakata, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova
Valentin Amariei, prorector la Universitatea Tehnică a Moldovei
Aurel Marinciuc, conferențiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei
Valeriu Rudic, director al Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al Academiei de Științe a Moldovei
Petru Gașin, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
Nicolae Petrica, general de brigadă în rezervă, președinte al Ligii Veteranilor Forțelor Armate
Valentina Badrajan, director executiv al Instituției Publice „Fondul Provocările Mileniului Moldova”

2015 
Teodor Chiriac, scriitor
Vasile Crețu, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
Marcel Răducan, ministru al dezvoltării regionale și construcțiilor
Oldřich Andrýsek, Reprezentant Regional al Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați
Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
, copreședinte și cofondator al Adunării Parlamentare a Republicii Polone și a Republicii Moldova
Ion Botnaru, șef de direcție a Secretariatului Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite
Mingtao Tong, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în Republica Moldova
Ingrid Tersman, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica Moldova
Valeriu Chițan, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova
Leo Butnaru, scriitor
Efim Josanu, șef de direcție la Compania „Teleradio-Moldova”
Andrei Hariton, profesor universitar la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)
Marius Lazurca, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova
Ion Zaharia, artist instrumentist, conferențiar universitar la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice
Valeriu Oglindă, director general al Clinicii de Medicină Estetică „Sancos” SRL, municipiul Chișinău

2016 
Raed Arafat, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne al României
Alexandru Tănase, președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova
Mete Bora, președinte de onoare și consilier principal al Grupului de Companii „SUMMA” (Republica Turcia)
Jaromir Kvapil, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în Republica Moldova
Dana Rodica Tomescu, șef de secție la Institutul Clinic Fundeni, România, profesor asociat la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
, director executiv al  (AJC)
Valentin Bodiul, ex-director general al Combinatului de Vinuri „Cricova” SA
Henrik Hololei, director general al  (DG MOVE), Comisia Europeană
Mehmet Selim Kartal, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia în Republica Moldova
Shigeki Sumi, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova
Ion Bujor, președinte al Companiei Independente TV „Mirador” a Organizației Obștești „VIDOINF”, orașul Ștefan Vodă
Larisa Eremia, producător de filme documentare în cadrul Companiei Independente TV „Mirador” a Organizației Obștești „VIDOINF”, orașul Ștefan Vodă
Mircea Cosma, fondator al Societății Cultural-Istorice „Mihai Viteazul”, Ploiești, România
Anatolie Ghilaș, director general al Agenției Relații Funciare și Cadastru
Gheorghe Diaconu, director executiv al Întreprinderii Piscicole „Costești” SA, raionul Ialoveni
Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă”, municipiul Bălți
, președinte al  a Republicii Lituania
Iurie Colesnic, scriitor
Ionel-Valentin Vlad, Președinte al Academiei Române
Alexei Marulea, director al Societății pe Acțiuni „Angro-Impex”
Valentin Popa, rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (România)
Daniel Ioniță, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României în Republica Moldova
decorați de Igor Dodon

Ecaterina Mealdzin, mamă a doisprezece copii, orașul Basarabeasca
Adela Robu, mamă a treisprezece copii, satul Tabani, raionul Briceni

2017 
Raisa Slivca, mamă a zece copii, satul Corjeuți, raionul Briceni
, președinte al Grupului de prietenie cu Republica Moldova din cadrul 
Olga Ovcinnicova, jurist emerit
Serghei Ialovițchii, artist-vocalist, membru al trupei SunStroke Project
Anton Ragoza, artist-instrumentist, membru al trupei SunStroke Project
Serghei Stepanov, artist-instrumentist, membru al trupei SunStroke Project
Mátyás Szilágyi, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Ungariei în Republica Moldova
Artur Michalski, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polonia în Republica Moldova
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova
Preasfințitul Anatolie (Gheorghe Botnaru), episcop de Cahul și Comrat
Înaltpreasfințitul Sava (Serghei Volkov), arhiepiscop de Tiraspol și Dubăsari
Victor Bologan, mare maestru internațional la șah
Oleg Baiandin, cetățean al Republicii Belarus, locotenent-colonel, consilier militar al Misiunii OSCE în Republica Moldova în anii 2004-2007
Nicolae Chirtoacă, colonel, primul copreședinte al Comisiei Unificate de Control din partea RM, în cadrul căreia în 1992 au fost întreprinse primele măsuri practice de pornire a Operațiunii comune de menținere a păcii și asigurare a stabilității în regiunea transnistreană
Serghei Guțu, colonel al Armatei Naționale, consultant militar în componența Comisiei Unificate de Control din anul 2006
Jan Nadolski, cetățean al Republicii Polonia, reprezentant militar al Misiunii OSCE în Republica Moldova în perioada 2003-2006, colonel
Pirkka Tapiola, Șef al Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
Ion Tomai, director al Societății cu Răspundere Limitată „Inatol-Agro”, raionul Ocnița
Mihail Krotov, conducător al Aparatului Comitetului Dumei de Stat din Federația Rusă în problemele CSI, integrării euroasiatice și relațiilor cu conaționalii
, jurnalist, politolog, publicist, Republica Federală Germania
, director artistic al 
Ghenadie Babaian, profesor la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Gloria”, municipiul Chișinău
Nadejda Ghidirimschi, profesoară la Gimnaziul Roghi, raionul Dubăsari
Ala Hioară, director adjunct al Liceului Teoretic „M. Koțiubinski”, municipiul Chișinău
Teodor Țîrdea, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Piotr Dacin, director general al Societății cu Răspundere Limitată „DROMAS-CONS”, municipiul Chișinău
Iuri Onofriiciuc, primar al orașului Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău
Veaceslav Manolachi, rector al Universității de Stat de  Educație Fizică și Sport
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova
Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne

2018 
Sergiu Curnic, paroh al Bisericii vechi de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, municipiul Chișinău
, ex-Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Turcia în Republica Moldova
Georg Andreas Vierling, director general al „Südzucker International” GMBH (Republica Federală Germania)
Alexandr Danilov, dirijor principal al Wiener Klezmer Orchestеr
Veaceslav Gojan, premiant al Jocurilor Olimpice, campion european la box, antrenor
, premiant al Jocurilor Olimpice, multiplu campion european și mondial la polo pe apă, antrenor
Leonid Tomșa, membru al Federației de Box, antrenor
Academia de Administrare Publică
, premiant al Jocurilor Olimpice, multiplu campion european și mondial la polo pe apă, antrenor
Mihail Darciuc, șef de secție la Institutul de Medicină Urgentă
Nicolae Darii, actor la Teatrul Național „Mihai Eminescu”
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova
Signe Burgstaller, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Suediei în Republica Moldova
Julia Monar, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova
Michael Scanlan, șef al Misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în Republica Moldova
, regizor, scenarist și producător (Federația Rusă)
Petar Vâlov, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Bulgaria în Republica Moldova
Elena Beleacova, expert în domeniul drepturilor omului și al relațiilor interetnice
Victor Mocanu, președinte al Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova
Valeriu Oprea, membru al Consiliului Eparhial al Eparhiei de Edineț și Briceni
Grigore Fiodorov, conferențiar universitar la Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
Fiodor Gagauz, deputat în Parlament
Veaceslav Bacal, antrenor principal de judo la Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale
Mihail Cucul, profesor-antrenor de lupte greco-romane la Centrul sportiv de pregătire a loturilor naționale

2019 
Mihail Guboglo, membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei
Dumitru Pulbere, președinte al comisiei pentru constituționalitate și drepturile omului din cadrul Consiliului societății civile pe lângă Președintele Republicii Moldova
Bogdat Țîrdea, deputat în Parlament
Artur Cerari, președinte al Fundației Internaționale de Binefacere a Romilor pentru Dezvoltarea Culturii și Renașterea Națiunii „Baronul Mircea Cerari”
Vasile Dragan, antreprenor
Serghei Mișin, ex-redactor-șef la Publicația periodică „Revista Economică Logos-Pres” SA
Valentina Roșca, președinte al Organizației Teritoriale Chișinău a Asociației Nevăzătorilor din Moldova
Dafina Gercheva, reprezentant rezident al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova
Selda Özdenoğlu, coordonator al Agenției Turcești de Cooperare și Coordonare în Moldova (TIKA)
Iulia Sîrcu, judecător pensionat
Irina Vlah, Guvernator (Bașkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)
Iurii Arhipov, veteran al muncii, orașul Căușeni
Larisa Dmitrieva, președinte de onoare al Centrului Științifico-Cultural de Iluminare „RERIH” din Moldova
Liceul Teoretic „N. Gogol” din orașul Basarabeasca
Tatiana Cunețchi, economist, expert în domeniul financiar-bancar
Nicolae Eșanu, jurist, ex-secretar de stat la Ministerul Justiției
Maria Codreanu, Artistă a Poporului, interpretă de muzică ușoară
Ion Creangă, șef de direcție generală în cadrul Secretariatului Parlamentului
Liudmila Moraru, vicepreședinte al „Bursei de Valori a Moldovei” SA
Oxana Basico, mamă a unsprezece copii, municipiul Chișinău
Federica Mogherini, Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate
Elena Muraru, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
, prim-vicepreședinte al Comitetului pentru știință, educație și cultură al Consiliului Federației al Adunării Federale a Federației Ruse
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă”
Nicanor Cernăuțan, consilier la Laboratorul central fitosanitar
Vasile Cozma, ex-președinte al Curții de Conturi
Eva Schinkinger, administrator al Companiei „GG Cables & Wires EE” în Moldova
Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” (municipiul Chișinău)

Anii 2020

2020 
Andrei Neguța, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova
, prim-director general adjunct al Agenției de Știri „TASS” (Federația Rusă)
Alexei Cemîrtan, președinte al Asociației Obștești „Veteran Financiar”
Corneliu Dodu, președinte al Societății pe Acțiuni „Bursa de Valori a Moldovei”
Constantin Moscovici, solist-instrumentist
Tudor Rotaru, director al Societății cu Răspundere Limitată „Novasem”, municipiul Chișinău
, profesor universitar la Universitatea Ben-Gurion, Statul Israel
Elena Safaleru, judecător în demisie a Curții Constituționale
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Belarus în Republica Moldova
protoiereul mitrofor Nicolai Florinschi, paroh al Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, municipiul Chișinău
Ana Eni, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Gheorghe Gîncu, conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Valeriu Gladun, director general al Centrului Medical „Magnific” SRL
Valeriu Nichiforciuc, director al Spitalului Raional Florești
Gheorghe Cojocari, ex-șef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Procopie Duca, ex-șef adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
Serghei Pușcuța, viceprim-ministru, ministru al finanțelor
Thorbjørn Jagland, ex- al Consiliului Europei
Jean-Louis Laurens, ex-Director General pentru Democrație și Afaceri Politice în cadrul Consiliului Europei
Pavel Duganov, moderator la evenimente
Alexandru Stratan, director al Institutului Național de Cercetări Economice
Corina Călugăru, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei
Gheorghe Costachi, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Leonid Culiuc, academician, șef de laborator la Institutul de Fizică Aplicată
Viorica Dumbrăveanu, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
Diana Scobioală, director al Institutului Național de Justiție
Svetlana Bivol, director general al Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”
Valentin Gudumac, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Valeriu Enciu, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Radu Mudreac, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară a Parlamentului
Roman Tryakin, director general al Societății pe Acțiuni „Bucuria”, municipiul Chișinău
Christine Freilinger, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Austria în Republica Moldova
Veaceslav Madan, membru al Comisiei pentru cultură, educație și știință a Consiliului Societății Civile pe lângă Președintele Republicii Moldova
Demian Muntean, membru al Comisiei pentru veteranii Forțelor Armate, ai organelor de drept și participanții la conflictele militare a Consiliului Societății Civile pe lângă Președintele Republicii Moldova
Ivan Curdov, antrenor-profesor la Școala Sportivă Specializată de Lupte „A. Doga”, municipiul Chișinău
Nicolai Romandaș, profesor universitar la Universitatea Cooperatist-Comercială
Raisa Ungureanu, director adjunct al Școlii Primare nr. 83 „Gr. Vieru”, municipiul Chișinău
protoiereul mitrofor Andrei Secrii, paroh al Bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, comuna Trușeni, municipiul Chișinău
, ministru al afacerilor externe și comerțului al Ungariei
Constantin Bogatov, membru al Comisiei Naționale de Heraldică de pe lângă Președintele Republicii Moldova
Petru Bobu, veteran al organelor procuraturii
Maria Ghervas, judecător la Curtea Supremă de Justiție
Roman Talmaci, membru al Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești
Ion Bahnarel, cercetător științific principal în Laboratorul Științific Igiena Radiațiilor și Radiobiologie al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Oleg Lipskii, deputat în Parlament
Valerii Mitiș, șef de catedră la , Federația Rusă
Nicolae Opopol, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Liceul Teoretic cu Profil Sportiv „Gloria”, municipiul Chișinău
Valeria Biagiotti, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Italiene în Republica Moldova
, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în Republica Moldova

2021 
decorați de Maia Sandu

, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Cehe în Republica Moldova
 Peter Michalko, Ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova
 Ibraghim Acperov (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Republican din municipiul Tiraspol
 Eugenia Alexeeva (post-mortem), asistentă medicală superioară de secție la Institutul de Medicină Urgentă
 Ecaterina Anastasova (post-mortem), asistentă medicală la Centrul de Sănătate Comrat, UTA Găgăuzia
 Marina Antic (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Raional Ungheni
 Nicolae Banco (post-mortem), medic la Spitalul Clinic de Psihiatrie Chișinău
 Alla Bantiuc (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 Ion Baranov (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Bădiceni, raionul Soroca
 Fiodor Bargan (post-mortem), medic la Spitalul Raional Comrat, UTA Găgăuzia
 Grigore Bazarnîi (post-mortem), medic la Sanatoriul Preventoriu de Bază „Constructorul”, municipiul Chișinău
 Vera Belciu (post-mortem), medic la Spitalul Raional Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
 Olga Bezdetnîi (post-mortem), șefă a Serviciului de Laborator la Centrul Medicilor de Familie Bălți
 Galina Bezrodnaia (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Ungheni
 Gavril Boian (post-mortem), cercetător științific la Institutul Mamei și Copilului
 Lilia Botnari (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 Maria Botnariuc (post-mortem), dezinfecționistă la Centrul de Sănătate Publică Hîncești
 Daniela Burlac (post-mortem), asistentă medicală la Centrul de Sănătate Publică Bălți
 Lilia Calestru (post-mortem), șefă de secție la Spitalul de Psihiatrie Orhei
 Minodora Camerzan (post-mortem), asistentă medicală la Institutul Oncologic
 Stelian Candîba (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, municipiul Chișinău
 Ludmila Caraion (post-mortem), medic la Substația de Asistență Medicală Urgentă Soroca
 Ion Casian (post-mortem), tehnician dentar la Policlinica Stomatologică Republicană
 Iurie Catana (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, municipiul Chișinău
 Natalia Catrangiu (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, municipiul Chișinău
 Gheorghe Cazacu (post-mortem), medic la Spitalul Raional Fălești
 Svetlana Ceaglei (post-mortem), felceră laborantă la Institutul de Cardiologie
 Igor Cheptea (post-mortem), medic la Spitalul Raional Fălești
 Maria Chiperi (post-mortem), farmacistă la Direcția Medicală a Ministerului Afacerilor Interne
 Alexei Ciornîi (post-mortem), medic la Punctul de Asistență Medicală Urgentă Larga, raionul Briceni
 Elena Cîrnici (post-mortem), medic la Spitalul Raional Cahul
 Valerian Colesnic (post-mortem), medic la Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, municipiul Chișinău
 Vera Constantinova (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, municipiul Chișinău
 Constantin Cornea (post-mortem), medic la Spitalul Raional Cimișlia
 Alic Cotoneț (post-mortem), medic la Centrul Medical „Repromed”, municipiul Chișinău
 Anatolie Covaliuc (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Bălți
 Alexandra Craciun (post-mortem), medic la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari”
 Valerii Crivoi (post-mortem), medic la Spitalul Raional Soroca „Anatolie Prisacari”
 Ana Curmei (post-mortem), asistentă medicală la Centrul de Sănătate Vălcineț, raionul Călărași
 Ion Dabija (post-mortem), șef de secție la Spitalul de Psihiatrie Bălți
 Dumitru Daraban (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Bălți
 Lilia Dascalciuc (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Raional Nisporeni
 Sergiu Dascăl (post-mortem), medic la Centrul Medicilor de Familie, municipiul Bălți
 Vasili Dimitrov (post-mortem), medic la Spitalul Raional Ialoveni
 Liudmila Dogan (post-mortem), asistentă medicală la Centrul de Sănătate Glinjeni, raionul Fălești
 Serghei Dolapciu (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Comrat, UTA Găgăuzia
 Nadejda Don (post-mortem), asistentă medicală superioară de secție la Spitalul Raional Criuleni
 Igor Dorogoi (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Bălți
 Sabina Draguțan (post-mortem), medic la Substația de Asistență Medicală Urgentă Botanica, municipiul Chișinău
 Ion Dvornic (post-mortem), medic la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Raional Orhei
 Vitalie Ene (post-mortem), medic la Centrul de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, municipiul Chișinău
 Angela Gadzina (post-mortem), asistentă medicală la Institutul Mamei și Copilului
 Tatiana Ghimpu (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Raional Briceni
 Valentin Gladîș (post-mortem), medic la Spitalul Raional Edineț
 Vera Godoroja (post-mortem), felceră la Substația de Asistență Medicală Urgentă Căușeni
 Veaceslav Gonța (post-mortem), șef al Centrului de Sănătate Nimereuca, raionul Soroca
 Nicolae Gorcinschi (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Publică Soroca
 Alexandru Grec (post-mortem), medic la Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
 Constantin Grosu (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, municipiul Chișinău
 Veronica Grosu (post-mortem), șefă de secție la Asociația Medicală Teritorială Centru, municipiul Chișinău
 Tamara Gudumac (post-mortem), felceră laborantă la Spitalul Raional Edineț
 Gheorghe Guzun (post-mortem), medic la Spitalul Raional Florești
 Ion Hanganu (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Pîrlița, raionul Ungheni
 Galina Haruța (post-mortem), medic la Centrul Medicilor de Familie nr. 2, Asociația Medicală Teritorială Botanica, municipiul Chișinău
 Vasile Hîrbu (post-mortem), medic la Spitalul Raional Dondușeni
 Valentin Jușca (post-mortem), medic la Spitalul Raional Edineț
 Ecaterina Litvinschi (post-mortem), medic la Punctul de Asistență Medicală Urgentă Cricova, municipiul Chișinău
 Țezari Luchianov (post-mortem), felcer la Substația de Asistență Medicală Urgentă Cahul
 Ion Lungu (post-mortem), medic la Spitalul Raional Cantemir
 Lidia Lungu (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Raional Fălești
 Liubovi Lupașco (post-mortem), asistentă medicală la Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă, municipiul Chișinău
 Victoria Maciuga (post-mortem), asistentă medicală la Institutul Mamei și Copilului
 Antonina Manastîrlî (post-mortem), șefă a Secției Maternitate a Spitalului Raional Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
 Elena Mangîr (post-mortem), felceră la Punctul de Asistență Medicală Urgentă Cărpineni, raionul Hîncești
 Svetlana Manoil (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei
 Grigore Martîniuc (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Bălți
 Valentina Mihova (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
 Zinovia Movileanu (post-mortem), asistentă medicală la Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
 Zinaida Muntean (post-mortem), medic la Spitalul Raional Orhei
 Victor Munteanu (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”, municipiul Chișinău
 Leonid Nagacevschi (post-mortem), medic la Institutul de Medicină Urgentă
 Arcadie Natrașevschi (post-mortem), medic la Spitalul Raional Ungheni
 Liubov Ojog (post-mortem), șefă de serviciu la Spitalul Clinic Bălți
 Anatolie Pancenco (post-mortem), conferențiar universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
 Valerii Pașcan (post-mortem), medic la Institutul Mamei și Copilului
 Vera Pavalache (post-mortem), asistentă medicală la Dispensarul Republican de Narcologie
 Maria Păpușoi (post-mortem), medic la Spitalul Raional Cimișlia
 Liviu Petroi (post-mortem), director al Centrului de Sănătate Briceni
 Nicolae Pînzari (post-mortem), șef de secție la Institutul Oncologic
 Elena Pleșca (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Briceni
 Gheorghe Popa (post-mortem), medic-șef al Filialei Sculeni a Spitalului Raional Ungheni
 Ina Popescu (post-mortem), șefă a Centrului de Sănătate Soroca Nouă
 Snejana Poștaru (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Raional Cahul
 Mihail Preotesa (post-mortem), șef de secție la Spitalul Raional Anenii Noi
 Valeriu Pripa (post-mortem), medic la Centrul Medical „Repromed”, municipiul Chișinău
 Galina Racoveț (post-mortem), infirmieră la Spitalul Raional Rîșcani
 Georgeta Răileanu (post-mortem), medic la Penitenciarul nr. 16, municipiul Chișinău
 Liviu Romanaș (post-mortem), medic la Spitalul Raional Edineț
 Vera Romașcu (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Raional Hîncești
 Corneliu Rotaru (post-mortem), medic la Institutul de Medicină Urgentă
 Maria Roșcovan (post-mortem), asistentă medicală la Centrul de îngrijiri paliative Hospice „Carolina de Nord”, municipiul Strășeni
 Valentin Rudîi (post-mortem), medic la Substația Asistență Medicală Urgentă Ocnița
 Dina Rușescu (post-mortem), medic la Asociația Medicală Teritorială Centru, municipiul Chișinău
 Emilia Rusnac (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Glodeni
 Elena Russu (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
 Dmitri Sain (post-mortem), șef de laborator la Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
 Vera Sandu (post-mortem), farmacistă dirigintă la Spitalul Raional Hîncești
 Vasile Sârbu (post-mortem), șef de serviciu la Spitalul Clinic Bălți
 Melania Scorpan (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Clinic Bălți
 Angela Scvîrov (post-mortem), asistentă medicală la Centrul de Sănătate Publică Soroca, subdiviziunea Florești
 Anatolie Serbenco (post-mortem), profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
 Iurie Solomon (post-mortem), medic la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, municipiul Chișinău
 Ala Spătaru (post-mortem), medic la Centrul de Sănătate Ialoveni
 Boris Spînu (post-mortem), medic la Spitalul Raional Cahul
 Ion Statii (post-mortem), medic la Spitalul Raional Orhei
 Mihail Stratila (post-mortem), șef al Centrului Sănătatea Reproducerii și Genetică Medicală, Institutul Mamei și Copilului
 Zinaida Sturza (post-mortem), asistentă medicală la Agenția Națională pentru Sănătate Publică
 Elena Suvac (post-mortem), moașă la Spitalul Raional Ialoveni
 Ivan Șiman (post-mortem), șef de secție la Spitalul Raional Orhei
 Ivan Șleahtițchi (post-mortem), medic la Spitalul Raional Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia
 Svetlana Ștain (post-mortem), medic la Spitalul Raional Edineț
 Mihail Tambur (post-mortem), medic la Spitalul Raional Călărași
 Galina Tintiuc (post-mortem), medic la Centrul Medicilor de Familie nr. 11, Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, municipiul Chișinău
 Antonia Toderaș (post-mortem), farmacistă laborantă la Spitalul Raional Hîncești
 Parascovia Tomșa (post-mortem), asistentă medicală la Asociația Medicală Teritorială Rîșcani, municipiul Chișinău
 Ilie Trofimciuc (post-mortem), medic la Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemițanu”
 Mihail Țariuc (post-mortem), șef de secție la Spitalul Raional Cahul
 Constantin Usatîi (post-mortem), medic la Centrul Stomatologic Raional Ialoveni
 Eugeniu Valic (post-mortem), medic la Spitalul Raional Cahul
 Ion Vasilachi (post-mortem), șef al Centrului de Sănătate Rudi, raionul Soroca
 Ana Vasilean (post-mortem), asistentă medicală principală la Spitalul Raional Ungheni
 Liudmila Voicu (post-mortem), asistentă medicală la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii, municipiul Chișinău
 Boris Voineac (post-mortem), medic la Spitalul de Psihiatrie Bălți
 Emil Volconovici (post-mortem), șef al Centrului Comunitar de Sănătate Mintală Dondușeni
 Liubov Volosatîi (post-mortem), asistentă medicală la Asociația Medicală Teritorială Botanica, municipiul Chișinău
 Octavian Zănoagă (post-mortem), șef de laborator la Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, municipiul Chișinău
 , Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova
 , Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze în Republica Moldova
 Aurelia Crivoi, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Valeriu Guțu, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Vladimir Guțu, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Dumitru Nedeoglo, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Andrei Perjan, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Eudochia Saharneanu, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Ecaterina Atanasov, profesoară la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, orașul Sîngerei
 Gheorghe Baciu, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
 Valeriu Baltag, profesor la Liceul Teoretic Republican „Aristotel”, municipiul Chișinău
 Larisa Cuznețov, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Anatol Gremalschi, ex-ministru al educației
 Vladimir Pâslaru, profesor universitar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
 Siegfried Mureșan, președinte al Delegației Parlamentului European la Comitetul parlamentar de asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova
 Katarína Mathernová, Director general adjunct pentru Politica de vecinătate și negocierile de extindere în cadrul Comisiei Europene

2022 

 Oana Serafim, directoarea Serviciului în limba română al Radio Europa Liberă/Radio Libertatea
 , Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Federale Germania în Republica Moldova
 Vasile Advahov, compozitor, violonist, prim-dirijor al Orchestrei Municipale de Muzică Populară condusă de frații Advahov, Chișinău
 Vitalie Advahov, compozitor, acordeonist, conducător artistic al Orchestrei Municipale de Muzică Populară condusă de frații Advahov, Chișinău
 Roman Iagupov, solist și textier al formației „Zdob și Zdub”
 , Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Lituania în Republica Moldova
 Valeriu Turea (post-mortem)
 Petru Bulmaga, doctor în chimie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Maria Buruiană, învățătoare la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, municipiul Chișinău, autoare de manuale și lucrări didactice
 Tatiana Cartaleanu, doctor în filologie, autoare de curriculum, manuale și lucrări didactice, formatoare națională în dezvoltarea gândirii critice
 Alexei Cașu, doctor habilitat, cercetător științific principal la Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, Universitatea de Stat din Moldova
 Tamara Cazacu, doctor în pedagogie, autoare de curriculum, manuale și lucrări didactice, formatoare națională în didactica limbii române ca limbă nematernă
 David Ceban, doctor habilitat, profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Olga Cosovan, doctor în filologie, autoare de curriculum, manuale și lucrări didactice, formatoare națională în dezvoltarea gândirii critice
 Ion Goian, doctor în științe fizico-matematice
 Ion Guțu, doctor în filologie, conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova
 Iosif Moldovanu, consultant la Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului
 Ștefan Tiron, consilier, Ministerul Educației și Cercetării
 Jean-Yves Le Drian, ex-ministru pentru Europa și Afaceri Externe al Republicii Franceze
 Yoshihiro Katayama, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Japoniei în Republica Moldova
 Tudor Cîrlan, maestru al sportului, antrenor emerit al Republicii Moldova (lupte libere)
 , medaliat cu aur la  (International Blind Sport Federations) 2022, Republica Italiană
 , maestru internațional al sportului, antrenor emerit al Republicii Moldova (judo)
 Anatolie Guidea, maestru internațional al sportului, antrenor emerit al Republicii Moldova (lupte libere)
 Vitalie Gligor, maestru al sportului, antrenor emerit al Republicii Moldova (judo)
 Anastasia Nichita, medaliată cu aur la  WORLD Championships, Republica Serbia
 Irina Rîngaci, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial 2022 WORLD Championships, Republica Serbia
 Serghei Tarnovschi, medaliat cu aur la , Canada
 , medaliat cu bronz la Campionatul Mondial de Judo, Tashkent World Championschip Senior 2022, Republica Uzbekistan
 Liceul Republican cu Profil Sportiv
 Gheorghe Cuharschi, ex-director al Liceului Republican cu Profil Sportiv din municipiul Chișinău, antrenor emerit al Republicii Moldova  (atletism)
 Fatima Leșcu, directoare adjunctă a Liceului Republican cu Profil Sportiv din municipiul Chișinău, profesoară
 Ion Robu, director al Liceului Republican cu Profil Sportiv din municipiul Chișinău
 Nicolae Scurtul, profesor, antrenor emerit al Republicii Moldova (lupte libere)

2023 

 Gheorghe Bulat, arhitect
 Nina Corcinschi, critic și istoric literar, directoare a Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
 Jiří Našinec, traducător din limba română în limba cehă
 Stephen Mackler, medic stomatolog din Statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii
 Valentina Casian, primăriță a municipiului Strășeni
 Valentina Carastan, primăriță a satului Slobozia Mare, raionul Cahul
 Constantin Cojocari, primar al municipiului Edineț
 Valentin Danu, primar al satului Logănești, raionul Hîncești
 Ion Dolganiuc, primar al satului Colibași, raionul Cahul
 Gheorghe Ojog, primar al satului Corjova, raionul Criuleni

Referințe

Fondări în 2002
Onoare